

Населені пункти та їхні частини

 Каролінув — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Каролінув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Каролінув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Каролінув — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Каролінув — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Каролінув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каролінув — частина міста Ілова в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Каролінув — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Каролінув — частина села Станіславув у гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Каролінув — частина села Хотинія в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Каролінув — частина села Теклінув у гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Каролінув — частина села Єдле в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каролінув — частина села Модлішевиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каролінув — колонія в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Каролінув — колонія в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Каролінув — колонія в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каролінув — колонія в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки